1. Division austriacka w piłce nożnej (1984/1985) była 74. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Austria Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej
1984 w Austrii
1985 w Austrii